Compton peut faire référence à :

Toponymie

Compton, une ville québécoise située en Estrie ;
 le comté de Compton, un ancien comté du Québec ;
 Compton, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada ;
 Compton, une ancienne circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Compton, une ancienne circonscription électorale fédérale du Québec.

Compton, une localité de l'Arkansas ;
 en Californie :
 Compton, une ville,
 Compton, une station de la ligne bleue du métro de Los Angeles située dans cette ville,
 deux "Census-designated places" du comté de Los Angeles :
 West Compton, 
 East Compton,
 Compton, un village dans le comté de Lee, dans l'Illinois,
 Compton Gap Site, site archéologique du comté de Warren, en Virginie.

Compton, une localité du Berkshire ;
 Compton, une localité du Derbyshire ;
 Clifton and Compton, une paroisse civile du Derbyshire ;
 Compton, une localité du Hampshire ;
 Compton, une banlieue de Plymouth dans le Devon ;
 Compton, une localité du Surrey ;
 Compton, une localité du Sussex de l'Ouest ;
 Compton, Compton, Wiltshire ;
 Compton, une localité du Wolverhampton ;
 Compton Bassett, Wiltshire ;
 Compton Verney, Warwickshire ;
 Compton Wynyates, Warwickshire ;
 Compton House, grand magasin classé situé à Liverpool.

Personnes

Patronyme 

 Alwyne Compton (1825-1906), évêque anglican,
  (1947-), journaliste américaine,
 Arthur Compton (1892-1962), physicien américain, prix Nobel de physique,
 Cliff Compton (1979-), catcheur américain de la WWE, connu sous le nom de Domino.
 Karl Compton (1887–1954), physicien américain,
 David Guy Compton (1930-), écrivain britannique,
 Denis Compton (1918-1997), joueur de cricket anglais,
 Dorothy Compton (-), actrice américaine ;
 Edward Harrison Compton (1881-1960), peintre paysagiste anglo-allemand,
  (1849-1921), alpiniste anglais,
 Fay Compton (1894-1978), actrice britannique,
  (1874-1950), éditeur américain,
 Francis Compton (1895-1964), acteur américain,
 Henry Compton, évêque de Londres,
 Ivy Compton-Burnett (1884-1969), romancière anglaise,
 John Compton (Sir John George Melvin Compton; 1925−2007), KBE PC, premier ministre de Sainte-Lucie,
 Joyce Compton (1907-1997), actrice américaine,
 Juliette Compton (1899-1989), actrice américaine,
 Katherine Compton (1978-), cycliste américaine,
 Lynn Compton (1921-2012), officier, avocat et juge américain,
 Leslie Compton (1912-1984), footballeur anglais,
 Piers Compton (1901-1986), auteur de biographies, de livres historiques et de théories conspirationnistes.
 Spencer Compton (~1673-1743), premier ministre britannique,

Pseudonyme 

 Frances Snow Compton, pseudonyme d'Henry Adams pour le roman Esther,

Prénom 
 
 Compton Mackenzie, romancier écossais,

En physique 
 La diffusion Compton et l'effet Compton, nommés d'après Arthur Compton.

En musique 

 Compton est un album du rappeur Dr. Dre.

En informatique 
Compton est un logiciel libre assurant les transparences pour des gestionnaires de fenêtre légers comme openbox ou fluxbox. 
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis